Brak River steht für:

 Brak River (Ongers), Nebenfluss des Ongers in Südafrika
 Brak River (Sand), Fluss im Einzugsgebiet des Limpopo in Südafrika
 Groot Brakrivier, Ort in Südafrika
 Groot Brak River (Teebus), Fluss im Einzugsgebiet des Great Fish River in Südafrika
 Groot Brak River (Sak), Nebenfluss des Sak River in Südafrika